

Sigle 

 Radio Voce della Speranza

Codici 
 RVS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Jones Jr, Tulsa, Stati Uniti